Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Hobart International 2020 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. Januar 2020 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Hobart
Hobart City